Dionís o Dionisi de Pèrgam (en grec Διονύσιος) que portava el sobrenom Àtic (Dionís Àtic), va ser un retòric grec que Estrabó descriu com un sofista llest i un escriptor de discursos. Va ser deixeble d'Apol·lodor de Pèrgam el retòric que també era preceptor d'August.

Alguns autors consideren que Dionís de Pèrgam hauria estat l'autor de l'obra Περἰ ὕψους, atribuïda normalment a Dionís Cassi Longí, però els arguments a favor d'aquesta autoria són molt febles.

Referències 

Oradors de la Grècia romana
Oradors de l'Àsia Menor
Persones de Pèrgam
Escriptors de la Grècia romana
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor